Cometa Boattini è un'espressione che può essere riferita a varie comete scoperte dall'astronomo italiano Andrea Boattini. Questo perché, nonostante esistano delle regole formali per la denominazione di nuove comete scoperte, è ancora attuale, specie tra il grande pubblico, la consuetudine di indicare le comete periodiche con il cognome dello scopritore (e/o scopritori) seguito da un numero progressivo che tiene conto della sequenza di scoperta. Per quelle non periodiche, invece, si tende ad usare la comune espressione con la sola indicazione dello scopritore. In questo caso l'anno di apparizione, infatti, dovrebbe essere sufficiente a discriminare fra gli oggetti celesti.

 Comete periodiche
 P/2008 O3 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 1, scoperta il 29 luglio 2008
 340P/Boattini – nota anche come Cometa Boattini 2, scoperta il 1º ottobre 2008
 206P/Barnard-Boattini – nota anche come Cometa Barnard 3 e Cometa Barnard-Boattini, riscoperta il 7 ottobre 2008
 387P/Boattini – nota anche come Cometa Boattini 3, scoperta il 22 dicembre 2008
 398P/Boattini – nota anche come Cometa Boattini 5, scoperta il 26 agosto 2009
 P/2009 B1 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 4, scoperta il 21 gennaio 2009
 P/2010 U1 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 6, scoperta il 17 ottobre 2010
 P/2011 JB15 (Spacewatch-Boattini) – scoperta il 28 maggio 2011
 P/2011 V1 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 7, scoperta il 22 ottobre 2011
 P/2011 Y2 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 8, scoperta il 24 dicembre 2011
 C/2011 Y3 (Boattini) – nota anche come Cometa Boattini 9, scoperta il 25 dicembre 2011

 Comete non periodiche
 C/2007 W1 (Boattini) – scoperta il 20 novembre 2007
 C/2008 J1 (Boattini) – scoperta il 2 maggio 2008
 C/2008 S3 (Boattini) – scoperta il 29 settembre 2008
 C/2009 P2 (Boattini) – scoperta il 15 agosto 2009
 C/2009 W2 (Boattini) – scoperta il 21 novembre 2009
 C/2010 F1 (Boattini) – scoperta il 17 marzo 2010
 C/2010 G1 (Boattini) – scoperta il 5 aprile 2010
 C/2010 J1 (Boattini) – scoperta il 6 maggio 2010
 C/2010 U3 (Boattini) – scoperta il 31 ottobre 2010
 C/2011 L6 (Boattini) – scoperta il 28 maggio 2011
 C/2013 F1 (Boattini) – scoperta il 23 marzo 2013
 C/2013 H2 (Boattini) – scoperta il 22 aprile 2013
 C/2013 J5 (Boattini) – scoperta il 13 maggio 2013
 C/2013 V1 (Boattini) – scoperta il 4 novembre 2013